Wawel se poate referi la:

 Wawel, un deal din Cracovia, Polonia și complexul arhitectural construit în vârful lui
 Castelul Wawel, castelul regal deasupra Dealului Wawel din Cracovia
 Catedrala Wawel, catedrala deasupra Dealului Wawel din Cracovia
 1352 Wawel, un asteroid
 MS Stena Fantasia, un feribot, de asemenea, cunoscut sub numele de MF Wawel
 Dealul Wawel (Antarctica), un deal pe Insula Regelui George de pe coasta Antarcticii
 Wawel Cracovia, un club de fotbal polonez